Киргизстан — держава в Центральній Азії з 1991 року.
 Киргизька РСР — союзна республіка в складі СРСР, що існувала протягом 1936—1991 років.
 Киргизька Автономна Соціалістична Радянська Республіка
 Киргизька АРСР (1926—1936) — автономна республіка у складі РРФСР, що існувала протягом 1926—1936 років на території сучасного Киргизстану.
 Киргизька АРСР (1920—1925) — автономна республіка у складі РРФСР, що існувала протягом 1920—1925 років на території сучасного Казахстану.
 Киргизька АО — автономна область у складі РРФСР, що існувала протягом 1925—1926 років.
 Кара-Киргизька АО — автономна область у складі РРФСР, що існувала протягом 1924—1925 років.

Інше 
 2566 Киргизія — астероїд головного поясу.